Buvol (tradiční čínština:牛 zjednodušená čínština: 牛 pīnyīn: niú, standardní česká transkripce čínštiny: niou) je čínský symbol spojený s prvkem země a posvátnou žlutou barvou, která přivolává slávu a úspěch.

Popis 
Aspekty jin a jang jsou podle čínského zodiaku u Buvola vyvážené, což vede k pečlivosti a přemýšlivosti. Buvol je statný, tvrdě pracuje a odhodlaně čelí protivenstvím osudu. Je konzervativní, spolehlivý, dodrží vždy slovo a vystupuje jako schopný organizátor s logickým myšlením. Dává přednost klidnému a tichému prostředí, aby mohl promýšlet svůj postup. Často je též umíněný, zatvrzelý a pomalý v přijímání nových názorů. Nemá rád překvapení. Navzdory chladnému vzhledu se dokáže rychle rozpálit. Není extravagantní a má silný sklon k introverzi, udržuje však dobré vztahy s přáteli, kteří vyzvedávají jeho čestnost a trpělivost. Buvol se projevuje jako něžný partner toužící po lásce a podpoře, nejlépe ze strany člověka zrozeného ve znamení hada, králíka, vepře nebo kohouta.

Pro Číňany byl buvol (vodní neboli žlutý, tedy světle hnědá odrůda) vždy symbolem jara a zemědělských prací. Byl vysoce oceňován pro svou vytrvalost a sílu. Říká se o něm, že neposlouchá ušima, ale nosem. V minulosti se v den „příchodu jara“ pořádaly svérázné maškarní průvody s „jarním býkem“ z hlíny, jenž byl na konci slavnosti roztlučen, a střepy si lidé rozebrali jako záruku bohaté budoucí úrody. Buvolí maso většinou nebylo určeno ke konzumaci a o buvoly zestárlé v službě člověku se Číňané starali až do jejich přirozené smrti. Dodnes se v mnoha čínských domácnostech na jídelníčku nevyskytuje hovězí maso. Nesouvisí to s náboženským přesvědčením, ale se zděděnou úctou k nejvěrnějšímu pomocníkovi na rýžových polích.

Narození v hodinách vlády Buvola 
Lidé narození mezi 1:00 a 3:00 mají být typem panovačného biřice nebo šikovatele, obdařeni mimořádným sebeovládáním a horlivou oddaností.

Partnerské kombinace

Muž Buvol – Žena Krysa 
Jde o velice úspěšnou kombinaci. On je silný a mírný, má rád, když o něj jeho společenská a nesobecká žena úzkostlivě pečuje a když ho obdivuje. Ona je šťastná v bezpečí a jistotě, které jí poskytuje on.

Žena Buvol – Muž Krysa 
Jde o šťastnou kombinaci. Srdečný, laskavý a něžný muž je pro svou ženu, které záleží na pocitu bezpečí, velice atraktivní. Tento muž je velice schopný a dokáže jí poskytnout veškeré možné zaopatření. Ona je zase velmi svědomitá, zručná, poslušná, věrná a spolehlivá. Udržuje dům v čistotě a pořádku. V této kombinaci navzájem obdivují své vynikající vlastnosti a snaží se pro toho druhého dělat víc, než musí.

Muž Buvol – Žena Buvol 
Oba jsou velmi vážní a pracovití. Ani jeden z nich není příliš veselý a nemá dostatek temperamentu. Tento vztah je extrémně rezervovaný a zdvořilý. Na prvním místě je pro ně pocit bezpečí a spolehlivost. Oba jsou celkem pesimističtí a mají silnou vůli.

Muž Buvol – Žena Tygr 
On se stará o své osobní pracovní úspěchy, ona především sama o sebe. Muž je praktický, disciplinovaný, stálý a všechno má pevně zorganizované. Žena ho naopak považuje za příliš průhledného a urputně tvrdohlavého. Žena v tomto spojení může být velmi náladová, citlivá a nedůtklivá, pokud má pocit, že ji její partner zanedbává. Buvol zas špatně snáší její nálady a není ochoten tolerovat její nespokojenost.

Žena Buvol – Muž Tygr 
Jde o střet temperamentů. On je nekonformní, vzdorovitý a vyzývavý rebel, kdežto ona ctí tradice, respektuje autority a svým chováním je konzervativní. Oba jsou tvrdohlaví. Najít společný základ pro sladění jejich zcela odlišných názorů na život je velice obtížné.

Muž Buvol – Žena Zajíc 
Ženě ve znamení zajíce se partner jeví jako stálý a spolehlivý. On na ní obdivuje přátelskost, sympatické vystupování a ženskost. Někdy je však Buvol příliš náročný a puntičkářský a vytýká partnerce nedostatek disciplíny. Stačí jen toho druhého lépe poznat, protože dokáží vytvořit uspokojivý vztah. Stačí se jen přizpůsobit.

Žena Buvol – Muž Zajíc 
On je mírný, chytrý a přístupný názorům a pocitům jiných. jí chybí dostatečná citlivost na to, aby mohla porozumět jeho složité osobnosti. On taky bývá zvídavý, požitkářský a egoistický, ona je praktická, poctivá a ukázněná. Pokud se budou snažit, mohou se díky svým vlastnostem dobře doplňovat.

Muž Buvol – Žena Drak 
Tato kombinace nebývá příliš harmonická. On je pomalý a rozvážný, zatímco ona je nerozumná, smělá ale také velmi optimistická, čímž ho dokáže oživit a nebo také popuzovat. On bývá chladný samotář, který své city skrývá, ona potřebuje zábavu, přátele a neustálou změnu. Jsou to silné osobnosti, které se navzájem musí velice respektovat.

Žena Buvol – Muž Drak 
Oba jsou svědomití ale tvrdohlaví. Drak usiluje o slávu a uznání, kdežto ona sleduje, co to vynáší. Pokud jeho podnikání nepřináší peníze, začíná být žena hrubá a nevlídná. On je emocionální a extrovertní, zato ona je příliš přizpůsobivá, konformní a konzervativní. Drak potřebuje lásku a obdiv, žena-Buvol zůstává chladná a zdrženlivá. V této situaci je potřeba mnoho kompromisů.

Muž Buvol – Žena Had 
Bývá to trvalá a šťastná kombinace. Muž v tomto znamení má vysoká kritéria úspěšnosti. Žena ve znamení Hada je ambiciózní a pragmatická. Umí si vážit přepychu a pohodlí, které on je schopen zajistit. On zase obdivuje její perfektní způsoby, vystupování a schopnosti ve finančních záležitostech. Pokud v tomto vztahu každý plní svou roli, jsou oba šťastní.

Žena Buvol – Muž Had 
Oba jsou opatrní a vybíraví. Stojí pevně oběma nohama na zemi, sdílejí stejná přesvědčení a jsou velmi ctižádostiví. On je pevný, houževnatý a vytrvalý, všechno má systematicky uspořádané a promyšlené, může však být intrikán a pletichář. Ona je ukázněná a spořádaná a ochraňuje rodinu a domov. V krizových situacích se na sebe mohou spolehnout. Tato kombinace odkazuje na šťastný vztah.

Muž Buvol – Žena Kůň 
Tato kombinace nemá příliš mnoho světlých stránek. Ona je lehkomyslná, bezstarostná a bez zábran, kdežto on je pilný a pracovitý. Touží po klidném a příjemném domově, jenže ona je příliš neklidná a neustále něčím zaměstnaná. On nemůže pochopit její nestálost a nedostatek oddanosti. Nalezení úplného souladu je pro oba velmi obtížné.

Žena Buvol – Muž Kůň 
V tomto případě nejsou vyhlídky na šťastné soužití příliš dobré. Kůň je pro disciplinovanou, korektní a oddanou ženu ve znamení Buvola příliš nestálý, nervózní a otevřený. Je neustále jako splašený, ačkoliv svou ženu respektuje jako solidní, jež si zasluhuje obdiv, je pro něj příliš zdrženlivá a nekompromisní. Ona zase cítí, že se na něj vzhledem k jeho bezstarostnosti a nevyzpytatelnosti nemůže spoléhat. Ti dva mají velice málo společného.

Muž Buvol – Žena Ovce 
Jestliže on je opatrný, šetrný a vytrvalý, ona je naopak sentimentální, slabá, nejistá a nespolehlivá. On shromažďuje a vydělává, kdežto ona utrácí. Buvol je silný a rozhodný, a proto je ráda, když ji někdo ochraňuje a uklidňuje. Pokud ale Buvol není tak ochotný a laskavý, jeho partnerka bude trpět depresemi. V tomto soužití to čas od času zaskřípe.

Žena Buvol – Muž Ovce 
Muž ve znamení ovce je umělecky založený, pomalý a klidný. Žena Buvol je zase svědomitá, pilná a vzorně pečuje o rodinu, ale nechce se přizpůsobovat jeho nepraktickým požadavkům. On musí být milován a obdivován, ona zas trvá na disciplíně, a proto partnera komanduje. On ale nesnáší, když ho někdo sekýruje a k něčemu nutí. K mírumilovnému soužití by bylo třeba změny na obou stranách.

Muž Buvol – Žena Opice 
Oba jsou sebejistí a vědí, co chtějí. On je jednoduchý, vážný a realistický. Ona atraktivní, komplikovaná a egocentrická. Oba milují úspěch a peníze, ale mají zcela rozdílné názory na to, jakým způsobem jich dosáhnout a jak a za co je utratit. Buvol se může projevit jako tyran – to když žena bere jeho příkazy na lehkou váhu a neprojevuje mu patřičný respekt a obdiv. Pokud ale Buvol bude prosazovat svou autoritu příliš okázale, žena Opice se mu vysměje do očí. V tomto vztahu se nikdy žádnému z partnerů nepodaří si toho druhého podřídit.

Žena Buvol – Muž Opice 
Oba jsou velmi egoističtí, silní a energičtí. On je extrovertní ona zase introvertní a mlčenlivá. Oba ale mají vynikající kladné stránky, ale nemají šanci je projevit. Muž ale kvůli svému vrozenému komplexu nadřazenosti vidí ženu jako hloupou, nechápavou, suchopárnou a bez jakékoliv fantazie. Ona je zase vůči němu necitlivá a odměřená. Tato kombinace nebývá příliš šťastná.

Muž Buvol – Žena Kohout 
Oba jsou velice pilní a pracovití. Cení si sebeúcty a zodpovědnosti v plnění povinností. Oba rádi analyzují nebo organizují, mohou být stejně objektivní a metodičtí. Jeho povaha náročného puntičkáře ji nevadí, protože ona sama je velice pečlivá. On zas bere její kritiku konstruktivně a necítí se nijak dotčen. Tvoří šťastný a spokojený pár.

Žena Buvol – Muž Kohout 
Pro oba to bývá vynikající a trvalý vztah. On je poctivý, upřímný a odvážný a s její rezervovanosti a zdrženlivosti se umí vyrovnat. Oba považují toho druhého za velice odpovědného a zcela oddaného partnera.

Muž Buvol – Žena Pes 
On usiluje o peníze a prestiž, závislost se mu oškliví. Ona je srdečná, laskavá a oddaná společnice. Buvol však může být pro svou přátelskou a sdílnou partnerku příliš drsný a panovačný. Pokud bude na ni moc tvrdý, ona bude neústupná, urážlivá a vznětlivá. Na její gusto je on těžkopádný, pyšný a rezervovaný. Pro něj je zase její zvídavá mysl a cynická logika hořkou pilulkou, kterou se těžko polyká. Jinak by se spolu mohli cítit dobře.

Žena Buvol – Muž Pes 
Oba jsou věrní, poctiví a spolehliví a berou své manželské povinnosti vážně. Jejich potíže mohou pramenit z arogance, panovačnosti a tvrdých nekompromisních názorů ženy ve znamení Buvola. Pes má rád svobodu a rovnoprávnost, tomu však přízemní a předpojatá žena nechce příliš rozumět. Tento vztah vyžaduje mnoho vzájemného porozumění a kompromisu.

Muž Buvol – Žena Vepř 
V této kombinaci jeden ve druhém probouzí ty nejlepší vlastnosti. On je vážný, má vybrané a usiluje o dosažení úspěchu. Ona je trpělivá, mírná, obětavá a oddaná. Buvol tvrdě pracuje a ona mu natolik věří, že ho podporuje a dodává mu odvahu na každém kroku. Má rozmanitější, bohatší zájmy než on a je také citověji založená a vášnivější. Navzájem si dobře rozumí.

Žena Buvol – Muž Vepř 
Jde o přijatelný vztah, ale pravděpodobně nepříliš silný. Rozdílné názory na život a odlišnosti chování a jednání způsobují, že to v jejich vztahu občas zadrhává. On je vřelý, laskavý, štědrý a má pochopení. Ona je naopak vážná, systematická a nekompromisní a uspokojení nachází v práci.

Odkazy

Literatura 
 WU, Shelly. Chinese Astrology: Exploring the Eastern Zodiac. Franklin Lakes, NJ: A division of The Career Press, 2005. .
 OBUCHOVÁ, Ľubica. Čínské symboly / Ľubica Obuchová. 2000. 
 Theodora. VELKÁ KNIHA ČÍNSKÝCH HOROSKOPŮ. 2. dopl. vyd. Hodkovičky: Pragma, 1993. .

Externí odkazy

Reference 

Čínský zvěrokruh
Mytický skot